Плазматрон
 Двигатель на эффекте Холла
 Стационарный плазменный двигатель